Apollo 13 har flere betydninger:

 Apollo 13 – den syvende bemandede mission i Apollo-programmet
 Apollo 13 (film) – en film om ovenstående mission